Черни́говский райо́н — название сельских районов в ряде стран бывшего СССР.

Россия 

 Черниговский район — район в Приморском крае.

Украина 

 Черниговский район — район в Черниговской области.
 Черниговский район — упразднённый район в Запорожской области.